Pastel – preparazione culinaria
 Pastel – manga
 Pastel – azienda